Уильям Латимер () — имя ряда представителей английского дворянского рода Латимеров:
 Уильям Латимер (умер в 1268), английский землевладелец, шериф Йоркшира в 1254—1260 и 1266—1267 годах, исчитор земель к северу от Трента в 1258—1265 годах.
 Уильям Латимер (умер 5 декабря 1304), английский землевладелец и военачальник, 1-й барон Латимер из Корби с 1290 или 1299 года, сын предыдущего.
 Уильям Латимер (около 1276 — 27 февраля 1327), 2-й барон Латимер из Корби с 1304 года, сын предыдущего.
 Уильям Латимер (около 1301 — до 2 ноября 1335), 3-й барон Латимер из Корби с 1327 года, сын предыдущего.
 Уильям Латимер (24 марта 1329/1330 — 28 мая 1381), 4-й барон Латимер из Корби с 1335 года, сын предыдущего.